Сенница:
 Сенница — название места для хранения сена.

Топоним 
 Сенница — бывшее название агрогородка в Минском районе Беларуси. В настоящее время агрогородок носит название «Сеница».
 Сенница — сельская гмина (волость) в Польше.

Гидроним 
 Сенница — озеро в Невельском районе Псковской области России.
 Сенница — река, приток Ловати.
 Сенница — река, приток Осетра.

Биология 
 Сенницы (бабочки) (лат. Coenonympha) — род дневных бабочек из семейства бархатниц:
 Сенница глицерион
 Сенница торфяная

См. также 
 Сенница-Ружана — сельская гмина (волость) в Польше.
 Сенницы
 Сеница
 Сельница